Bieg indywidualny kobiet na Mistrzostwach Świata w Biathlonie 2023 odbył się 15 lutego w Oberhofie. Była to siódma konkurencja podczas tych mistrzostw. Wystartowało w niej 90 zawodniczek, wszystkie ukończyły zawody. Tytułu sprzed dwóch lat nie broniła Czeszka Markéta Davidová, która tym razem zajęła dziesiąte miejsce. Nową mistrzynią świata została Hanna Öberg ze Szwecji, drugie miejsce zajęła jej rodaczka - Linn Persson, a brązowy medal wywalczyła Włoszka Lisa Vittozzi.

Najwyżej sklasyfikowaną Polką była Anna Mąka, która zajęła 31. miejsce.

Wyniki

Bibliografia 
 

Mistrzostwa Świata w Biathlonie 2023